Islas del Pasaje puede hacer referencia a:
 
 Las Islas del Pasaje  de las Malvinas.
 Las Islas del Pasaje  de Puerto Rico.